Carlos Ezquerra
Federico Ezquerra
Jesús Ezquerra
Joaquín Ezquerra del Bayo
Valentine Ezquerra

Homonymie de patronyme